Berne (metrostation), een station van de Hamburgse metro
Aardrijkskunde
 Berne (Nedersaksen), gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Berne (Indiana), plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Berne (Hamburg), een buurt in Hamburg
 Berné, een gemeente in het Franse departement Morbihan
 oude naam van Bern (Nederland),
 Abdij van Berne
 Berneau, Belgische plaats in de provincie Luik, de Nederlandstalige naam is Berne

Personen met de achternaam Berne
Eric Berne, Canadees psychiater

Zie ook 
Bern (doorverwijspagina)